Il torneo di doppio del New Zealand Open 1978, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1978, è stato vinto da Chris Lewis e Russell Simpson (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Rod Frawley e Karl Meiler (tds n. 3) con il punteggio di 6-1, 7-6.

Teste di serie

  Chris Lewis /  Russell Simpson (campioni)
  Robin Drysdale /  Richard Lewis (quarti di finale)

  Rod Frawley /  Karl Meiler (finale)
  William Lloyd /  Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

New Zealand Open 1978